Západoindická společnost je název více evropských historických společností:
nizozemská západoindická společnost, založená roku 1621
francouzská Západoindická společnost, založená roku 1664
dánská Západoindická společnost, založená roku 1680

Související články 

Východoindická společnost

Externí odkazy 
 

Kolonialismus